Weißmann oder Weissmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Weißmann (1873–1929), deutscher Musikkritiker und Musikessayist
 Anton Weißmann (1871–1945), deutscher Journalist und Politiker
 Baltasar Weißmann (* 1585; † nach 1631) zu Kalchsreuth, deutscher Bürgermeister und Pfalz-Sulzbacher Rat
 Charles Weissmann (* 1931), schweizerischer Molekularbiologe
 Chiel Weissmann (1883–1974), österreichisch-schweizerischer Kaufmann, Filmproduzent und Filmverleiher
 Christian Eberhard Weißmann (1677–1747), deutscher evangelischer Theologe, Kirchenhistoriker und Hochschullehrer
 Eugen Weissmann (1892–1951), deutscher Offizier, zuletzt General der Flakartillerie der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Franz Gotthard Weißmann von Weißenstein (Франц Готгард фон Вейсман) (1730–1807), russischer Generalmajor
 Frieder Weissmann (1893–1984), deutscher Dirigent
 Georg Tobias Weissmann (1690–1735), deutscher Mediziner
 Gerda Weissmann-Klein (1924–2022), polnische Holocaust-Überlebende und Autorin
 Gottlieb Weissmann (1798–1859), deutscher Fossiliensammler
 Gustav Emanuel Weißmann von Weißenstein (Густав Эмануэль Вайсман фон Вайссенштайн) (1729–1800), russischer Ingenieur-Oberst
 Karlheinz Weißmann (* 1959), deutscher Buchautor und Vertreter der Neuen Rechten
 Maria Luise Weissmann (1899–1929), deutsche Lyrikerin
 Mike Weissmann (* 1966), deutscher Radrennfahrer
 Nico Weißmann (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Ondřej Weissmann (* 1959), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Otto Adolf Weißmann von Weißenstein (Отто Адольф Вайсман фон Вайссенштайн) (1726–1773), russischer Generalmajor
 Roland Weißmann (* 1968), österreichischer Rundfunkmanager
 Tim Weißmann (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Walther Weißmann (1914–2002), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Wilhelm Weißmann (1878–1937), liberaler Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Weisman, Weismann, Weissman

ru:Вайсман